Розино — село в Болгарии:
 Розино — в Пловдивской области;
 Розино — в Хасковской области.

См. также 
 Росино